De zeventiende Aziatische Spelen vonden plaats van 19 september tot 4 oktober 2014 in de Zuid-Koreaanse stad Incheon. Op het multisportevenement werden 439 evenementen verdeeld over 36 sporten georganiseerd. De 45 landen die aangesloten waren bij het Aziatisch Olympisch Comité, de Aziatische sectie van het Internationaal Olympisch Comité, namen deel.

Toewijzing
Op 17 april 2007 werd in Koeweit bekendgemaakt dat Incheon de Aziatische Spelen van 2014 mocht organiseren. In de stemming haalde de Zuid-Koreaanse stad het met 32 stemmen vlot van de tegenkandidaat, New Delhi, hoofdstad van India dat 13 stemmen kreeg. Algemeen werd aangenomen dat het lauwe enthousiasme van New Delhi en het gebrek aan ondersteuning door de Indiase overheid en publieke opinie een bepalende rol speelden in de stemmingsuitslag.

Medailleklassement
Van de 45 deelnemende landen wonnen acht landen (Bhutan, Brunei, Jemen, de Maldiven, Oman, Oost-Timor, Palestina en Syrië) geen enkele medaille. Voor China waren het de negende Aziatische Spelen op rij waar het land de rangschikking in het klassement mocht aanvoeren. 

Aziatische Spelen
Multisportevenement in 2014
Sportevenement in Zuid-Korea
Incheon